Il doppio del torneo di tennis ATP World of Doubles 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Wojciech Fibak e Tom Okker che hanno battuto in finale Marty Riessen e Sherwood Stewart 7–6, 3–6, 4–6, 7–6, 6–3.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (campioni)
 Fred McNair /  Raúl Ramírez (secondo turno)
 Bob Lutz /  Stan Smith (semifinali)

 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (finale)
 John Newcombe /  Dick Stockton (secondo turno)
 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Gene Mayer /  Hank Pfister (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP World of Doubles 1978